P23 bzw. P 23 steht für:
 LÉ Aisling (P23), irisches Patrouillenschiff, siehe Irische Streitkräfte #Marine
 Angeborene Pneumonie (ICD-10-GM-2016-Code P23), siehe Perinatalperiode

P.23 steht für:
 Piaggio P.23, italienisches Transportflugzeug

 steht für:
 Papyrus 23, Handschrift des Neuen Testaments

Abkürzung